Офицерский корпус службы общественного здравоохранения США (, PHSCC) является частью Службы общественного здравоохранения США и одним из семи родов войск Соединенных Штатов.

Корпус находится под руководством Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. Командует корпусом  () в звании вице-адмирала. Он, в свою очередь, подчиняется непосредственно заместителю министра здравоохранения, возглавлающему Службу общественного здравоохранения.

Корпус состоит исключительно из офицеров, которые классифицируются как некомбатанты, но носят униформу военно-морского флота со знаками своего корпуса и имеют звания, эквивалентные званиям офицеров военно-морского флота (от энсина до вице-адмирала); заместитель министра здравоохранения — начальник Службы общественного здравоохранения может иметь звание полного адмирала, если он является военнослужащим корпуса. Матросы, петти-офицеры (старшины) и уорэнт-офицеры в корпусе отсутствуют.

Назначение 
 Помощь в вопросах здравоохранения и предоставления соответствующих услуг населению с недостаточным уровнем медицинского обслуживания: американским индейцам, народам Аляски и другим группам населения с особыми потребностями.
 Предотвращение и контроль заболеваний, выявления рисков для здоровья в окружающей среде и устранение их, а также пропаганда здорового образа жизни для граждан страны.
 Повышение национального психического здоровья.
 Проверка безопасности и эффективности новых лекарств, медицинских приборов, продуктов питания и предметов косметики, а также проверка их на радиацию.
 Осуществление биомедицинских и медицинских услуг, научных исследований, и сообщение их результатов медицинским работникам и общественности.
 Работа с другими странами и международными учреждениями здравоохранения по глобальным проблемам и их решению.

Кроме того, корпус обеспечивает сотрудниками (врачами, стоматологами, терапевтами, сотрудниками охранения окружающей среды и т. д.) Береговую охрану. В этом качестве, сотрудники корпуса носят униформу Береговой охраны и работают вместе c ними.

Офицеры корпуса также могут проходить службу в Министерстве обороны, Министерстве юстиции, Государственном департаменте и Министерстве национальной безопасности.

Отделы 
 Стоматологи
 Фармацевты
 Диетологи
 Физиотерапевты
 Инженер-эколог
 Ученые
 Гигиена окружающей среды Должностные лица
 Терапевты (в том числе физические, профессиональные, речи, аудиологии)
 Услуги здравоохранения (в том числе социальные работники, помощники врачей, офтальмологи, статистики, компьютерные учёные, стоматологическая гигиена, медицинская документация администраторов и др.)
 Ветеринары
 Медсестры

См. также 
 Офицерский корпус национального управления океанических и атмосферных исследований

Примечания 

Спецслужбы США